Omar Daf (Dakar, 12 de fevereiro de 1977) é um ex-futebolista senegalês, que atuava como lateral esquerdo

Carreira 
Daf chegou jovem na Bélgica, conseguindo se manter em times de menor expressão do país, ate migrar para o futebol francês, atuando pelo Sochaux de 1998 até 2009. Teve uma passagem pelo Brest antes de voltar para o Sochaux em 2012, encerrando a carreira em 2013 com 36 anos de idade.

Seleção nacional 
Omar Daf foi figura constante durante todo o início dos anos 2000 jogando três Copas Africanas de Nações ( 2000, 2004 e 2006) e a Copa do Mundo de 2002, sendo titular na lateral esquerda durante toda a surpreendente campanha até as quartas de finais. Encerrou o ciclo na seleção com 55 partidas oficias.

representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Perfil no Transfermarkt

Naturais de Dakar
Senegaleses de ascendência francesa
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do KVC Westerlo
Futebolistas do Thonon Évian Grand Genève Football Club
Futebolistas do Football Club Sochaux-Montbéliard
Futebolistas do Stade Brestois 29
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012